Люди́на (Homo) — рід приматів родини гомінід. Включає вид людина розумна (Homo sapiens) і близькі до нього вимерлі види. Предками Homo вважаються австралопітеки.

Іноді цей рід розглядають як безперервну фратрію, тобто різномасну сукупність популяцій, які обмінюються генними потоками протягом довгого періоду, і тому не утворюють репродуктивні бар'єри, зберігаючи належність до одного виду. При цьому популяції ці за спрямованості адаптацій і швидкості еволюції дуже різнорідні. Водночас, у минулому, людство, можливо, складалося з декількох видів, зокрема неандертальці вважаються видом, окремим від кроманьйонців.

Існує вже застаріла класифікація видів усередині роду (і схема антропогенезу) як послідовна зміна «етапів»: архантропи, палеоантропи, неоантропи.

Деякі учені (наприклад, професор , керівник досліджень ДНК шимпанзе в університеті Уейна Детройт) вважають, що, згідно з даними генетичного аналізу, до роду Homo слід зараховувати також шимпанзе і бонобо (Homo troglodytes і Homo paniscus відповідно).

В даний час в антропології прийнято розділяти всіх викопних людей на групи (стадії), кожна з яких включає декілька видів.
 Архантропи — найдавніші люди.
 Палеоантропи — стародавні люди (Homo neandertalensis і, можливо, Homo heidelbergensis).
 Неоантропи — люди сучасного виду.

Межі між групами умовні, залежать від:
 погляду дослідника на важливість тих або інших діагностичних ознак;
 об'єктивно існуючих труднощів порівняння дуже різних біологічних об'єктів.

Традиційна стадіальна модель антропогенезу припускала прямий перехід видів однієї стадії у види наступної. Проте цей спрощений підхід не виправдав себе. З розширенням числа знахідок викопних форм людини стало очевидно, що в різний час співіснували представники різних видів роду Homo, що належать до різних стадій.

Найстародавніший з роду Homo — Homo habilis, або людина уміла, перші представники якого з'явилися на Землі близько 2 млн років тому. Дотоді, ймовірно, існували тільки австралопітеки. Близько 2,5 млн років тому відбулося розщеплення в еволюції гомінідів, в результаті якого відокремилися масивні австралопітеки (тупикова гілка еволюції) і рід Homo. Окрім знахідок з Олдувайської ущелини, до виду Homo habilis відносять і так звану рудольфську людину, Homo rudolfensis, череп якої був знайдений 1972 року у Кенії в районі оз. Рудольф (нині оз. Туркана), а також знахідки в Ефіопії та Південній Африці. Вік цих видів — від 2,4 до 1,9 млн років. Припускають, що ці перші люди були творцями знарядь найдавнішої на Землі олдувайської (галькової) культури. Існують знахідки, для яких не знайшли таксономічного визначення, і частина дослідників відносить їх до Homo habilis, а інша частина — до груп архантропів, що прийшли на зміну Homo habilis приблизно 1,6—1,5 млн років тому.

До групи архантропів входять два основні види. Це вид азійських найдавніших людей, людина прямоходяча (Homo erectus), і її африканський варіант, людина працююча (Homo ergaster). Недавно виділений ще один вид — гейдельберзька людина, Homo heidelbergensis, пізніший за найдавніших людей Homo erectus і Homo ergaster. Деякі дослідники відносять його до палеоантропів.

Класичним представником палеоантропів (стародавніх людей) є неандерталець або людина неандертальська — Homo neanderthalensis, яка асоціюється з ашельською і мустьєрською кам'яними індустріями.

Далі йде вид сучасної людини, або людини розумної Homo sapiens. Іноді два останні види об'єднуються в один — H. sapiens, який включає два підвиди — H. sapiens neanderthalensis — Людина розумна неандертальська і H. sapiens sapiens — Людина розумна найрозумніша.

Посилання 
 Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В. 1999. Антропология. М., МГУ;
 Бахолдина В. Ю. Происхождение человека. Находки, термины, Гипотезы. М., 2004

Див. також 
 Антропогенез
 Кроманьйонець
 Людство
 Людина
 Список альтернативних назв видів людини розумної

Примітки 

Антропологія
Антропогенез
Людина

Гомініди
Тварини, що використовують знаряддя праці